Brundage kan avse

Personer

 Avery Brundage (1887–1975), amerikansk idrottsledare
 Jackson Brundage (född 2001), amerikansk barnskådespelare

Geografi

 Brundage Bay, vik i Kanada
 Mount Brundage, flera platser

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor